Britney & Kevin: Chaotic е мини албум на Бритни Спиърс издаден на 27 септември 2005 от Jive.

Списък с песни

Оригинален траклист 
 Chaotic – 3:32
 Someday (I Will Understand) – 3:37
 Mona Lisa – 3:27

Британско и Японско издание 
 Over to You Now – 3:45

Интернационално издание 
 Someday (I Will Understand) (Hi-Bias Signature Radio Remix) – 3:46

Сингли 
 Someday (I Will Understand)

Албуми на Бритни Спиърс
Музикални албуми от 2005 година